Gallina ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Gallina (* 1983), deutsche Politikerin (Die Grünen) und Mitglied der Hamburger Bürgerschaft
 Elio Gallina (1913–2008), italienischer Notar und „Gerechter unter den Völkern“
 Ernesto Gallina (1924–2002), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und vatikanischer Diplomat
 Francesca Gallina (* 1996), italienische Snowboarderin
 Giacinto Gallina (1852–1897), italienischer Komödienautor
 Giovanni Gallina (17. Jahrhundert), italienischer Bildhauer
 Jan Adam Gallina (1724–1773), böhmischer Komponist
 Lodovico Gallina (1752–1787), italienischer Maler
 Mario Gallina (1889–1950), italienischer Schauspieler
 Peter Gallina (* 1966), britischer Modefotograf
 Roberto Gallina (* 1940), italienischer Motorradrennfahrer

Gallina (lateinisch) bedeutet:
 Henne, insbesondere das weibliche Haushuhn

Siehe auch:
 Gallina (Toskana), Ortsteil von Castiglione d’Orcia
 Pizzo Gallina
 Galina (Begriffsklärung)